Nykøbing og Nyköping har flere betydninger:

 Nykøbing Falster - største by på øen Falster; syd for Sjælland.
 Nykøbing Mors - by på øen Mors i Limfjorden, Nordjylland.
 Nykøbing Sjælland - by i Nordvestsjælland.
 Nykøbing (Vigerslev Sogn) – en bebyggelse i Vigerslev Sogn, Nordfyns Kommune
 Nyköping – en svensk by i Södermanland